Das Abierto Mexicano Telcel 2008 war ein Tennisturnier, welches vom 25. Februar bis 2. März 2008 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Zagreb das PBZ Zagreb Indoors und in Memphis die Regions Morgan Keegan Championships gespielt. Letztere zählten genau wie die Abierto Mexicano Telcel zur International Series Gold, während das Turnier in Zagreb zur niedriger dotierten International Series zählte.

Juan Ignacio Chela war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr im Achtelfinale ausschied. Im Finale siegte der Setzlistensechste Nicolás Almagro in zwei Sätzen mit 6:1 und 7:61 gegen den topgesetzten David Nalbandian. Im Doppel waren Potito Starace und Martín Vassallo Argüello im vorherigen Jahr erfolgreich, sie traten dieses Jahr mit anderen Partnern an und schieden im Halbfinale bzw. in der ersten Runde aus. Im Finale setzten sich Oliver Marach und Michal Mertiňák gegen Agustín Calleri und Luis Horna mit 6:2, 63:7 und [10:7] durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 769.000 US-Dollar die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 794.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 24. Februar 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 92 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Acapulco